Název Přívlaky má více sídel:
 Přívlaky (Samopše), část obce Samopše v okrese Kutná Hora
 Přívlaky (Žiželice), část obce Žiželice v okrese Louny